«Анархия» — сибирская панк-группа, созданная Олегом Судаковым (Манагер) и Егором Летовым. Первый «самостоятельный» проект «Манагера» Судакова после его ухода из «Гражданской обороны». Проект просуществовал около года и выпустил один альбом — «Паралич», в который вошли все песни Олега Судакова 1987 года. Следующий проект Летова и Манагера назывался «Армия Власова», своего рода продолжение «Анархии».

История 
Проект получил название «Анархия» из-за, вероятно, антикоммунистических текстов, написанных Судаковым. Музыку ко всем песням «Анархии» написал и сыграл Егор Летов. 
В записи альбомов принимал участие и барабанщик «Гражданской обороны» Аркадий Климкин: его барабаны звучат в песнях «Война» и «Заклинание» (песня с альбома «Армии Власова»). 
Альбом «Паралич», как и последовавший за ним альбом «Армии Власова», был записан в 1988 году и представлял собой сборник песен, отобранных лично Летовым «на его же собственный взыскательный вкус». Сам Манагер представлял себе записанные песни в несколько других аранжировках.

Песни «Анархии» 
Некоторые песни «Анархии» отразились на всём тогдашнем «сибирском андеграунде»:
 Песня «Новобранцы» была написана Олегом Судаковым и посвящена Константину Рябинову, служившему на тот момент в армии. По словам самого Судакова, является одной из самых лучших его песен.
 Песня «Паралич», являющаяся заглавной песней альбома, была написана Олегом после того, как он увидел одного из своих родственников в состоянии паралича.
 Песня «Война», написанная Судаковым и Летовым, позже была перепета лично Летовым и вошла в репертуар «Гражданской обороны» в 1989 году. В том же году вышел альбом группы, где данная песня была заглавной.

«Армия Власова» 
Группа, образованная Манагером и Летовым в 1989 году, является продолжением «Анархии». 
Группа была названа в честь одноимённой песни авторства Судакова. По словам самого автора, песня была посвящена «любому пойманному судьбой человеку, который оказался в углу», а вовсе не Власову. Хотя мотив самой песни был «навеян» именно этой личностью.
В рамках проекта был записан одноимённый альбом, при переиздании он вышел в рамках дискографии «Анархии».

3 июня 1989 года в Новосибирске в ДК имени Чкалова состоялось выступление группы «Армия Власова» на Концерте Памяти Дмитрия Селиванова.

В сентябре 1989 года в ДК Железнодорожников (Тюмень) состоялось выступление группы «Армия Власова», запись которого попала в открытый доступ лишь в 2020 году.

Участники группы 
 Олег Судаков - вокал, гитара, автор музыки и текстов (1987-1989)
 Егор Летов - гитара, бас, нойз, ударные, автор музыки (1987-1989)
 Константин Рябинов - бас-гитара (1989)
 Аркадий Климкин — бэк-вокал, ударные (1988-1989)

Дискография 
 1988 — «Паралич» 
 1989 — «Армия Власова»
Альбом «Армия Власова» был изначально записан как альбом группы «Армия Власова». Затем, как альбом группы «Армия Власова» он издавался в составе своего рода сплита групп «Анархия» и «Армия Власова» «Паралич по анархии». В 2008 году он был издан как альбом группы «Анархия».

Примечания 

Музыкальные коллективы СССР
Проекты Егора Летова
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1989 году
Сибирский панк
Музыканты Омска
Музыкальные коллективы Омска
Панк-рок-группы СССР
Анархия (группа)